Хагерстаун има више значења:
 Хагерстаун (Индијана)
 Хагерстаун (Мериленд)